Brasiliens kvindefodboldlandshold repræsenterer Brasilien i internationale fodboldturneringer. Brasilien spillede deres første kamp den 22. juli 1986 mod USA, amerikanerne vandt 2-1.

Statistik

VM i fodbold

Olympiske lege

Pan American Games

Copa América Feminina

Aktuel trup 
Følgende 24 spillere blev udtaget til truppen til Tournai de France 2020.

Head coach: Pia Sundhage

Spillerstatistik

Flest kampe 
Aktive spillere er markeret. .

 Flest målAktive spillere er markeret. .

Referencer 

Kvindefodboldlandshold
Kvindefodboldlandshold